Marie Phisalix, (?-?), une herpétologiste française,
 Césaire Phisalix, (1852 - 1906), un herpétologiste français.